Ames steht für:
 Ames (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ames (Altes Ägypten), altägyptische königlich-göttliche Insigne
 Ames-Raum, Raum, um optische Täuschungen hervorzurufen
 Ames Research Center, Forschungszentrum der NASA in Kalifornien
 Ames-Test, biologischer Mutagenitätstest

Ames ist der  Name folgender

Unternehmen:
 Ames Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ames-Dean Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte

— in Frankreich:
 Gemeinde Ames (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais

— in Osttimor:
 Ames (Lupal), Dorf im Suco Lupal, Verwaltungsamt Lolotoe, Gemeinde Bobonaro

— in Spanien:
 Ames (Galicien) in der Provinz A Coruña

— in den Vereinigten Staaten:
 Ames (Arkansas), im Nevada County
 Ames (Colorado), im San Miguel County
 Ames (Illinois), im Monroe County
 Ames (Indiana), im Montgomery County
 Ames (Iowa), im Story County
 Ames (Kansas), im Cloud County
 Ames (Nebraska), im Dodge County
 Ames (New Hampshire), im Belknap County
 Ames (New York), im Montgomery County
 Ames (Oklahoma), im Major County
 Ames (South Dakota), im Hand County
 Ames (Texas), im Liberty County
 Ames (West Virginia), im Fayette County
 Ames Heights, im Fayette County, West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Ames Academy Building, in Ames, New York, ID-Nr. 01001496
 Ames Cottage, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001458
 Ames Creek Bridge, in De Witt, Iowa, ID-Nr. 98000802
 Ames High School, in Ames, Iowa, ID-Nr. 02001229
 Ames Hill/Crescent Hill District, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 74000368
 Ames Manufacturing Company, in Chicopee, Massachusetts, ID-Nr. 83000734
 Ames Monument, in Sherman, Wyoming, ID-Nr. 72001296
 Ames Schoolhouse, in Dedham, Massachusetts, ID-Nr. 83004284
 Ames-Florida House, in Rockford, Minnesota, ID-Nr. 79003714

geografischer Objekte

— in den Vereinigten Staaten
 Ames Cutoff Ditch, Kanal in Dodge County, US-Bundesstaat Nebraska
 Ames Drain, Kanal im Saginaw County, US-Bundesstaat Michigan
 Ames Field, Park im LaPorte County, US-Bundesstaat Indiana
 Ames Hill Brook, Fließgewässer im Windham County, US-Bundesstaat Vermont
 Ames Hill-Crescent Hill Historic District, Park im Hampden County, US-Bundesstaat Massachusetts
 Ames Island, Insel im Dodge County, US-Bundesstaat Wisconsin
 Ames-Krater, Meteoritenkrater in Oklahoma
 Ames Lode Mine, Mine im Clear Creek County, US-Bundesstaat Colorado
 Ames Long Pond, See im Norfolk County, US-Bundesstaat Massachusetts
 Ames Mine, Mine im Story County, US-Bundesstaat Iowa
 Ames Municipal Airport, Flughafen in Ames (Iowa), Bundesstaat Iowa, USA 
 Ames Nowell State Park, Park im Bristol County und Plymouth County, US-Bundesstaat Massachusetts
 Ames Pond (Maine), See im Hancock County (Maine), US-Bundesstaat Maine
 Ames Pond (Massachusetts), See in Tewksbury, im Norfolk County, US-Bundesstaat Massachusetts
 Ames Private Airport, Flughafen im Walworth County (Wisconsin), US-Bundesstaat Wisconsin
 Ames Run, Fließgewässer im Clearfield County, US-Bundesstaat Pennsylvania

— in der Antarktis
 Ames Range, Gebirgszug in der Antarktis

Siehe auch:
 Ames Branch
 Ames Brook
 Ames Creek
 Ames Hill
 Ames Lake
 AIMS

Abkürzung